Франсуа́ Купере́н (; 10 ноября 1668, Париж — 11 сентября 1733, там же) — французский композитор, органист и клавесинист. Один из наиболее значительных представителей известной французской династии Куперенов, насчитывавшей несколько поколений музыкантов.

Биография 
Музыкой начал заниматься под руководством отца, Шарля Куперена, и после его смерти занял место органиста в парижской церкви Сен-Жерве. Достигнув больших успехов, Куперен несколько лет спустя получил место придворного органиста, а ещё через некоторое время — также придворного клавесиниста.

В 1693—1695 году вместе с другими музыкантами придворной  судился с Менестрандизой за право преподавания музыки без вступления в эту старинную корпорацию.

В 1730 году вышел в отставку, передав своё место дочери, Маргарите-Антуанетте.

Сочинения 
Основные сочинения Куперена написаны для клавесина — более 250 пьес различного характера, которым автор давал программные заголовки: «Таинственные баррикады», «Бабочки», «Жнецы», «Верность», «Ветряные мельницы» и др. Клавесинные пьесы Куперена отличаются лёгкостью, изяществом и выразительностью, благодаря чему они ещё при жизни автора получили огромную известность не только во Франции, но и за границей. За выдающееся исполнительское и композиторское мастерство современники называли музыканта «великий Куперен».

Среди сочинений Куперена для инструментального ансамбля «Королевские концерты» (Les concerts royaux, 1714; пронумерованы как № 1-4) и «Новые концерты» (Nouveaux concerts or les goûts réunis; 1724; пронумерованы как № 5-14). Куперен писал также церковную музыку, в том числе ему принадлежат две органные мессы и три «Темные утрени» (Leçons de ténèbres).

Куперен также является автором трактата «Искусство игры на клавесине».

Изображён на французской почтовой марке 1968 года.

Избранная дискография 
 L’oeuvre intégrale pour orgue (полное собрание сочинений для органа) // Марина Чебуркина (2005, два CD).

Литература

Ссылки 
 Полный список сочинений Ф. Куперена
 
 Предисловия к музыкальным сочинениям. Франсуа Куперен. «Искусство игры на клавесине». М.: «Музыка», 1973

Гамбисты Франции
Рококо